Miko – giovani donne che lavorano presso i templi shintoisti
Miko (The Miko) – romanzo di Eric Van Lustbader del 1984
Miko – cantante italiano
Kannazuki no miko – serie manga ed anime yuri dell'autore Kaishaku